Isabella Bourbonská (1436 – 25. září 1465), druhá manželka Karla Smělého, hraběte z Charolais a budoucího burgundského vévody. Byla dcerou Karla I. Bourbonského a Anežky Burgundské, a matkou burgundské dědičky Marie Burgundské.

Život 

O Isabellině životě není příliš známo. Narodila se jako dcera vládnoucího bourbonského vévody a jeho burgundské manželky Anežky, dcery mocného burgundského vévody Jana I., zapřisáhlého nepřítele "šíleného krále" Karla VI. Francouzského a jeho regenta Ludvíka z Valois.

Francie byla v urputných bojích Stoleté války s Angličany, jejichž král si nárokoval francouzský trůn jako potomek přímé kapetovské linie. Burgundští a Armagnaci byly dvě frakce bojující o kontrolu nad králem, který byl považován za neschopného vládnout. Jejich rivalita se prohloubila po brutální vraždě Ludvíka z Valois, vůdce strany Armagnaců. Dočasné příměří bylo uzavřeno, aby Francie mohla čelit hrozbě v podobě Angličanů. Spatřiv tu správnou příležitost, napadl Jindřich V. Anglický Francii. Nicméně, i přes výše uvedené příměří, Burgundsko nenabídlo žádné vojáky na pomoc Armagnacům. Isabellin otec se jako neochvějný Armagnac vyznamenal v bitvě u Azincourtu, která pro Francouze skončila zdrcující porážkou. Burgund poté rychle obsadil Paříž, ustanovil se regentem a donutil Dauphina Karla uprchnout na jih. Se severem v anglických rukách a Paříží ovládané Burgundem, žádal Dauphin o příměří. Dauphin požádal o druhé setkání, na základě prvního že se nejedná o ujištění o příměří. Burgund přijel na diplomatické setkání do Montereau, kde byl zavražděn dauphinovými muži. To přispělo ke zvýšení nepřátelství mezi Armagnaci a Burgunďany.

Manželství a potomci 
Přes politický rozdíl svého švagra, nového burgundského vévody Filipa, zasnoubil bourbonský vévoda svou dceru Isabellu, jako podmínku příměří, s Karlem z Charolais, jediným Burgunďanovým manželským synem a dědicem. Svatba se konala 30. října 1454 v Lille ve Francii. Jejich manželství bylo údajně dobré, snad díky manželově věrnosti.

V roce 1459 se Isabella stala kmotrou Jáchyma, krátce žijícího syna uprchlého Dauphina Ludvíka a jeho druhé manželky Šarloty Savojské. Po svém nástupu na trůn zanechal Ludvík svou ženu v Burgundku a opuštěná mladá královna zůstala závislá na Isabellině pomoci.

Isabella s Karlem spolu měli jedinou dceru Marii.

Zemřela 25. září 1465 na tuberkulózu v opatství Svatého Michala v Antverpách.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v roce 1436
Úmrtí 25. září
Úmrtí v roce 1465
Bourboni
Dynastie Valois
Úmrtí v Antverpách
Pohřbení v Bruggách
Hraběnky
Zemřelí na tuberkulózu
Ženy